Courtefontaine, commune française du Doubs
 Courtefontaine, commune française du Jura